Nagykőmázsa-völgyi-barlang néven az alábbi barlang lett írásban említve:

 Nagykőmázsa-völgyi-barlang, a Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.

Hasonló nevek:

 Nagy-kőmázsa-völgyi-barlang, a Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.
 Nagykőmázsavölgyi-barlang, a Nagykőmázsa-oldali-zsomboly másik neve.
 Nagykőmázsavölgyi barlang, a Nagykőmázsa-oldali-zsomboly másik neve.
 Nagykőmázsavölgyi barlang, a Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.